Кубок Англии по футболу 1878/79 () — 8-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 43 футбольных клуба, однако 6 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровки первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Четвёртый раунд

Переигровки четвёртого раунда

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии по футболу 1878/79 на сайте RSSSF.com

1878-1879
Футбол в Англии в сезоне 1878/1879